Вашук:

 Вашук — небольшой город на юге Пакистана, в провинции Белуджистан.
 Вашук — один из 30 округов пакистанской провинции Белуджистан.